Clayton County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Clayton County (Georgia)
 Clayton County (Iowa)